

Населені пункти та їхні частини

 Божислав — село в гміні Ґродзіськ-Велькопольський Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Божислав — село в гміні Тихово Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Божислав — колонія в гміні Камень-Поморський Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Божислав — осада в гміні Кемпіце Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки